Ralf Schumacher, nemški dirkač Formule 1, * 30. junij 1975, Hürth-Hermülheim, Nemčija. 

Vozi za moštvo Toyota, prvič je na Formuli 1 nastopil v sezoni 1997 na dirki za Veliko nagrado Avstralije 1997. Največje uspehe je dosegal med sezonama  in , ko je dosegel vseh svojih šest zmag. Od sezone 2005 dirka za Toyoto, kjer ni upravičil pričakovanj, zato ga je moštvo pred sezono 2008 zamenjalo. Schumacher ni dobil dobre ponudbe iz drugega moštva, zato si je vzel sezono premora.

Ima ženo Coro in sina Davida.

Dirkaški rezultati

Pregled rezultatov

Formula 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog'')

Glej tudi 
 Seznam nemških dirkačev

Zunanje povezave 

 Osebna spletna stran

Rojeni leta 1975
Živeči ljudje

Nemški dirkači
Nemški vozniki Formule 1
Jordanovi dirkači Formule 1
Williamsovi dirkači Formule 1
Toyotini dirkači Formule 1